Prefijo hace referencia a varios artículos:

Lingüística
 Prefijo, es un afijo que se antepone a una palabra.

Unidades de medida 
 Prefijos del Sistema Internacional, sílabas (tales como deca-, hecho-, kilo-) antepuestas al nombre de una unidad de medida para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma unidad,
 Prefijo binario, en informática, sílabas basadas en las de los prefijos del Sistema Internacional y que se anteponen al nombre de una unidad para crear múltiplos binarios (concretamente, potencias de 1024 = 210).

Prefijos que dan información geográfica 
 Prefijo telefónico, sucesión numérica que se marca delante del número de teléfono,
 Anexo:Prefijos radiofónicos, distintivo nacional para designar el lugar de una emisora, especialmente en el ámbito de la radioafición.